Коксолико има више значења:

 Коксолико (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коксолико (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику